Станкевич — українське (), польське () та білоруське () прізвище.

Персоналії 
 Станкевич Віра Костянтинівна (* 1988) — українська футболістка, захисниця.
 Станкевич Володимир Васильович — старший тренер штатної команди національної збірної команди України з фехтування, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Станкевич Володимир Володимирович (* 1995) — український фехтувальник на шпагах, срібний призер чемпіонату Європи.
 Станкевич Галина Леонардівна (23 лютого 1918 — 2002) — український економіко-географ, кандидат географічн. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Станкевич Дмитро Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Станкевич Дмитро Геннадійович (*1956) — український астроном, лауреат Державної премії УРСР.
 Єва Станкевич (* 1967) — польська режисерка i сценаристка фільмів, громадська діячка.
 Станкевич Ксенія Сергіївна (* 1996) — білоруська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи, бронзова призерка Всесвітніх ігор військовослужбовців.
 Станкевич Максим Олегович (* 1985) — український футболіст, захисник.
 Станкевич Микола Володимирович (1813—1840) — російський філософ і письменник українського походження.
 Станкевич Олександр Володимирович (1821—1912) — російський письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського.
 Мирон Станкевич (* 1935) — канадський хокеїст.
 Станкевич Михайло Євстахійович (1948—2017) — український мистецтвознавець, педагог, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМУ
 Станкевич Сергій Арсенійович — доктор технічних наук, професор.
 Станкевич Сергій Борисович (1954) — російський політик
 Станкевич Софія (1862—1955) — український живописець і графік.
 Станкевич Станіслав Іванович (1928) — український актор.
 Станкевич Стелла Омелянівна (* 1943) — українська майстриня ділового одягу, генеральний директор ТДВ «Трембіта»

Див. також 
 Симонов Павло Васильович, уроджений Станкевич — батько акторки Симонової Євгенії.
 Станевич

Примітки 

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища